

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Półwiosek – część miasta Grodków (od 1 stycznia 1973)
 Półwiosek – część miasta Wiązów
 Półwiosek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie

Zobacz też 
 Półwiosek Nowy
 Półwiosek Stary
 Półwiosek Lubstowski

Przypisy